Горулёв — фамилия; имеет женскую форму Горулёва.

 Известные носители 
 Горулёв, Владимир Фёдорович (1930—2010) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Ярославского городского комитета КПСС.
 Горулёв, Николай Александрович (1919—1980) — русский и белорусский поэт, прозаик, переводчик, сценарист и драматург.
 Горулёв, Павел Сергеевич (род. 1949) — директор Башкирского института физической культуры.
 Горулёв, Юрий Николаевич (1944—2021) — белорусский кинодокументалист.